Bihl ist der Familienname folgender Personen:

 Agnès Bihl (* 1974), französische Sängerin
 Georg Friedrich Bihl (1847–1935), deutscher Architekt und Baurat
 Hans Bihl (1908–seit 1944 vermisst), deutscher Bibliothekar 
 Konrad Bihl (1898–1971), deutscher Mediziner und Standespolitiker
 Lisa Bihl (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Michael Bihl (1878–1950), französischer Franziskaner, Historiker und Franziskus-Forscher
 Thomas Bihl (* 1975), deutscher Pokerspieler
 Wolfdieter Bihl (* 1937), österreichischer Historiker

Weitere Bedeutung:

 Bihl, Alternativname des Hohenstein (Murrhardter Wald) (572 m), Berg im Murrhardter Wald bei Sechselberg, Gemeinde Althütte, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hügel, als veraltete Bezeichnung

Siehe auch:
 Bihl & Woltz, deutsche Architektensozietät mit Sitz in Stuttgart
 Biehl
 Biel (Begriffsklärung)
 Bil
 Bijl
 Bihls
 Bühl
 Pihl